HHM steht für:
 Bahnhof Hameln (laut Betriebsstellenverzeichnis)
 Hafen Hamburg Marketing
 Burgenlandkreis (für Hohenmölsen), Kfz-Kennzeichen

Abkürzung